Mustafa Nadarević – attore bosniaco
Safet Nadarević – calciatore bosniaco
Enis Nadarević – calciatore bosniaco